Nippo, equip ciclista japonès de 2004 a 2005, conegut anteriorment com a Nippon Hodo
 Nippo Corporation, equip ciclista japonès del 2007, conegut posteriorment com a EQA-Meitan Hompo
 Nippo-Endeka, equip ciclista italià del 2008, conegut posteriorment com a Amica Chips-Knauf
 Nippo, equip ciclista japonès del 2010
 Nippo, equip ciclista japonès del 2012, actualment conegut com a Nippo-Vini Fantini